Drenov Klanac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Otočca, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 36 stanovnika te 12 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Otočca